Ricardo „Ricardinho” Maurício (ur. 7 stycznia 1979 roku w São Paulo) – brazylijski kierowca wyścigowy.

Kariera 
Maurício rozpoczął karierę w wyścigach samochodowych w 1995 roku od startów w Brazylijskiej Formule Ford, gdzie trzykrotnie zwyciężał. Zdobył tam tytuł mistrza serii. W późniejszych latach pojawiał się także w stawce Formuły Opel Lotus, Formuły Vauxhall, Grand Prix Makau, Brytyjskiej Formuły 3, Formuły 3000 (1999-2002), Hiszpańskiej Formuły 3 (mistrz w 2003), World of Outlaws, Stock Car Brasil (od 2004 roku), Mil Milhas Brasil, TC2000 Argentina, GT3 Brasil Championship, Trofeo Linea Brasil, Brazilian Petrobras de Marcas Cup oraz Grand American Rolex Series.

Statystyki

Bibliografia 
 Ricardo Mauricio

Urodzeni w 1982
Brazylijscy kierowcy Brytyjskiej Formuły 3
Brazylijscy kierowcy European F3 Open
Brazylijscy kierowcy Formuły 3000
Kierowcy Formuły Ford
Brazylijscy kierowcy Stock Car Brasil
Brazylijscy kierowcy TC2000